Богдановський () — прізвище. Відомі носії:

 Богдановський Вольдемар Станіславович (1933—1998) — український радянський архітектор.
 Богдановський Костянтин Вікторович (1983) — російський хокеїст.
 Богдановський Олександр Михайлович (1832–1902) — російський вчений в галузі кримінального права; довгий час працював в Одесі.

Прізвища